Шабићи могу бити:

 Шабићи (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Шабићи (Трново), насељено мјесто у општини Трново, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ